Serone ima više značenja:
 Serone, Sondrio
 Serone, Torino